Het Nederlands kampioenschap dammen 2016 werd van donderdag 7 t/m zaterdag 16 april (met 2 rondes op 12 april) door 12 deelnemers in Enschede gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 6e keer) Alexander Baljakin met 14 punten uit 11 partijen en een beter plusremisesaldo dan de met hem puntgelijk geëindigde Ben Provoost en 1 punt voorsprong op nummer 3 Auke Scholma die voor het 2e jaar op rij op de 3e plaats eindigde.

Kwalificatie
Voor dit kampioenschap waren via het NK 2015 titelverdediger Roel Boomstra, Alexander Baljakin, Auke Scholma en Frits Luteijn geplaatst. 
Boomstra besloot echter om niet mee te doen zodat hij zich kon focussen op zijn studie en de match om de wereldtitel met Jan Groenendijk later in 2016
.

Scoretabel

Externe links
 Website van het NK
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2016
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen